Mehta est un patronyme d'origine indienne. Il signifie comptable en gujarati.

 Deepa Mehta (née en 1950), réalisatrice, scénariste et productrice canadienne d’origine indienne ;

 Dilip Mehta (né en 1952), photojournaliste canadien ; 
 Dilip, baron Mehta (né en 1949), diamantaire anversois ;
 Gita Mehta (née en 1943), journaliste, écrivain et réalisatrice indienne ;
 Ketan Mehta (née en 1952), réalisateur, scénariste et producteur indien de Bollywood ;
 Madan Lal Mehta (1932–2006), physicien français d’origine indienne ;
 Shekhar Mehta (1945–2006), pilote de rallye kényan ;
 Suketu Mehta (né en 1963), journaliste, écrivain et scénariste indien ;
 Tyeb Mehta (1925–2009), artiste plasticien indien ;
 Zubin Mehta (né en 1936), chef d’orchestre indien.

Homonymie de patronyme indien